Владимир Ерёмин
 Ерёмин, Владимир Александрович (1939—2021) — советский футболист
 Ерёмин, Владимир Аркадьевич (род. 1950) — советский и российский актёр, сценарист, продюсер, телеведущий.
 Ерёмин, Владимир Николаевич (1951—2014) — советский и российский тренер по самбо.
 Ерёмин, Владимир Харитонович (1929—2007) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ерёмин, Владимир Юрьевич (род. 1965) — советский футболист.